Marinka (Oekraïne)
 Marinka (Bulgarije)
 Marinka (operette)
Marinka Nooteboom, directeur van Nooteboom.